Louis Renault ist der Name folgender Personen:

* Louis Renault (Jurist) (1843–1918), französischer Jurist und Diplomat
 Louis Renault (Autokonstrukteur) (1877–1944), französischer Ingenieur und Unternehmer